Duke Erikson, Amerikaans zanger
Erik Erikson, Amerikaans psycholoog
Steven Erikson, pseudoniem van Steve Rune Lundin, Canadees archeoloog, antropoloog en auteur

Zie ook 
Ericson (doorverwijspagina)
Eriksen (doorverwijspagina)
Eriksson (doorverwijspagina)